Netto (com dois tês) pode ser:

Luisinho Netto, futebolista, lateral direito, conhecido como Netto
Antônio de Sousa Neto, político e militar conhecido como Netto, participou da Revolução Farroupilha
3175 Netto, asteroide

Desambiguação